Schmalenbach steht für:

Orte:
 Schmalenbach (Friesenhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Friesenhagen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Schmalenbach (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmalenbach (Lehrberg), Weiler von Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Schmalenbach (Ellenberg), Weiler der Gemeinde Ellenberg (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schmalenbach (Bachwiesengraben), rechter Zufluss des Bachwiesengrabens (zur Eger, zur Wörnitz) bei Kleinerdlingen, Stadt Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schmalenbach (Löhbach), linker Zufluss des Löhbachs bei Beiserohl, Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmalenbach (Sonderhofener Mühlbach), linker Zufluss des Sonderhofener Mühlbachs (zum Thierbach, zum Main) bei Sonderhofen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schmalenbach (Tief), linker Oberlauf der Tief (zur Aisch) bis nahe Oberntief, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Personen:
 Curt Schmalenbach (1910–1944), Arzt der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktion T4
 Dirk Schmalenbach (* 1950), deutscher Komponist, Texter, Violinist, Keyboarder, Tontechniker und Musikproduzent
 Eugen Schmalenbach (1873–1955), deutscher Betriebswirt
 Fritz Schmalenbach (1909–1984), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Gertrud Schmalenbach (* 1950), deutsche Texterin christlicher Kinder- und Popmusik, Regisseurin von Bühnenproduktionen sowie Sängerin und Chorleiterin von Eden
 Herman Schmalenbach (1885–1950), deutscher Kulturtheoretiker (Bruder von Eugen)
 Hermann Schmalenbach (1847–1927), Bauingenieur und Unternehmer, tätig im Eisenbahnbau
 Marie Schmalenbach (geb. Huhold; 1835–1924), deutsche Dichterin (Frau von Theodor)
 Roswitha Schmalenbach (1923–2002), Schweizer Schauspielerin und Radiomoderatorin
 Theodor Schmalenbach (1831–1901), deutscher Theologe 
 Werner Schmalenbach (1920–2010), deutsch-schweizerischer Kunsthistoriker (Sohn von Herman)
 Kai Schmalenbach (* 1970), deutscher Politiker (Piraten)

Siehe auch:
 Schmalbach